Les élections municipales québécoises de 2005 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Elles permettent de déterminer les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales de même que certains préfets. Ces élections sont les premières tenues en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités adoptée en 2001 par l'Assemblée nationale du Québec, qui instaure une nouvelle procédure prévoyant de tenir les élections de tous les postes municipaux dans toutes les municipalités la même journée.

Abitibi-Témiscamingue

Amos

Angliers

Authier

Authier-Nord

Barraute

Élection partielle au poste de maire en .
Déclenchée en raison du décès du maire Marcel Massé en .
Élection de Lionel Pelchat, conseiller #1, au poste de maire de Barraute.

Béarn

Belcourt

Belleterre

Berry

Champneuf

Chazel

Clermont

Clerval

Duhamel-Ouest

Duparquet

Dupuy

Fugèreville

Gallichan

Guérin

Kipawa

La Corne

La Morandière

La Motte

La Reine

Jean-Guy Boulet, conseiller #6, devient maire de La Reine

La Sarre

Laforce

Landrienne

Latulipe-et-Gaboury

Yvon Gingras devient maire de Latulipe-et-Gaboury

Launay

Gilles Labbé, conseiller #3, devient maire de Launay

Laverlochère

Daniel Barrette, conseiller #3, devient maire .

Lorrainville

Macamic

Malartic

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée en raison du déménagement du maire Fernand Carpentier dans une autre ville.
Élection par acclamation d'André Vezeau au poste de maire.

Moffet

Nédélec

Normétal

Jean Bergeron devient maire de Normétal

Notre-Dame-du-Nord
Aucun candidat à la mairie

Palmarolle

Poularies

Preissac

Rapide-Danseur

Rémigny

Rivière-Héva

Rochebaucourt

Roquemaure

Rouyn-Noranda

Nomination au poste de maire en 2009.
Nécessaire en raison de la démission du maire Roger Caouette pour raison de santé.
Mario Provencher, conseiller #4, devient maire de Rouyn-Noranda

Saint-Bruno-de-Guigues

Saint-Dominique-du-Rosaire

Saint-Édouard-de-Fabre

Réjean Drouin devient maire de Saint-Édouard-de-Fabre

Saint-Eugène-de-Guigues
Aucun candidat à la mairie

Saint-Félix-de-Dalquier

Luc Pomerleau, conseiller #1, devient maire de Saint-Félix-de-Dalquier

Saint-Lambert

Saint-Marc-de-Figuery

Saint-Mathieu-d'Harricana

Sainte-Germaine-Boulé

Sainte-Gertrude-Manneville

Sainte-Hélène-de-Mancebourg

Senneterre (paroisse)

Senneterre (ville)

Taschereau

Témiscaming

Trécesson

Val-d'Or

Val-Saint-Gilles

Ville-Marie

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec
 Chiffrier des résultats - MAMOT

Résultat, Abitibi-Témiscamingue
Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Résultat